Ellenberg ist der Name folgender Orte:

 Ellenberg (Rheinland-Pfalz), Gemeinde im Landkreis Birkenfeld
 Ellenberg (Württemberg), Gemeinde im Ostalbkreis
 Ellenberg (Guxhagen), Ortsteil der Gemeinde Guxhagen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Ellenberg (Kappeln), Ortsteil der Stadt Kappeln, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Ellenberg (Marktoberdorf), Ortsteil der Stadt Marktoberdorf, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Ellenberg (Wallstawe), Ortsteil der Gemeinde Wallstawe, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Ellenberg (Wildpoldsried), Ortsteil der Gemeinde Wildpoldsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Berge und Erhebungen:
 Ellenberg (Buchenau) (), bei Buchenau in den Sackpfeifen-Vorhöhen, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Mittelhessen
 Ellenberg (Rattlar) (), bei Rattlar im Upland (Rothaargebirge), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Nordhessen

Ellenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Ellenberg (1877–1949), deutscher Orientalist und Journalist
 Heinz Ellenberg (1913–1997), deutscher Biologe, Botaniker und Landschaftsökologe
 Jan Ellenberg (* 1967), deutscher Molekularbiologe
 Jordan S. Ellenberg (* 1971), US-amerikanischer Mathematiker
 Ludwig Ellenberg (* 1946), deutscher Geograph
 Thomas Ellenberg (* 1957), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Ellenberger